Griffendél Godrik (angolul Godric Gryffindor) szereplő J. K. Rowling Harry Potter-sorozatában.

Griffendél a Godric’s Hollow nevű városban született, amely azóta az ő nevét viseli.

Griffendél a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola egyik alapítója, ezen belül a Griffendél ház alapítója. A Teszlek Süveg is valamikor az ő tulajdona volt.

Griffendél Godrik egyetlen tárgyi emléke, ami az utókorra maradt, a süvegen kívül, a kardja.

Griffendél leszármazottairól nincs szó a könyvekben, de sokan gyanakodnak Albus Dumbledore-ra vagy Harry Potter-re, esetleg a Weasley családra, hiszen ők vörös hajúak (a vörös Griffendél ház színe), és évszázadok óta a család összes tagja a Griffendélbe jár.A legendák szerint a kardot koboldok készítették, ami ezáltal rendelkezik egy olyan képességgel, hogy minden erőt magába szív, ami erősíti.

Harry Potter-szereplők